Sport Lubango e Benfica (SLB), também conhecido como Benfica do Lubango, é um clube multi-desportivo da cidade de Lubango, a capital da província de Huíla, em Angola. No futebol, a sua mais popular modalidade, disputa o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol de 2020.

Foi vice-campeão do Campeonato do Estado Ultramarino de Angola (predecessor do Girabola) em 1965 e conseguiu um terceiro lugar já no Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol em 1985. Foi ainda campeão da série B do Gira Angola - Segunda Divisão Angolana de Futebol de 2003, 2005, 2009 e 2014.

Histórico 

O Benfica do Lubango foi fundado em em 25 de agosto de 1950 como a 36ª filial portuguesa do Sport Lisboa e Benfica, inicialmente recebendo o nome Sport Sá da Bandeira e Benfica. No pós independência alterou seu nome para Clube Desportivo da Chela. Na década de 1990 seu nome foi finalmente alterado para Sport Lubango e Benfica.

Rivais 
Conserva rivalidade com o Benfica Petróleos do Lubango, com o Clube Ferroviário da Huíla e com o Clube Desportivo da Huíla.

Clubes de futebol de Angola